Esport: 
 Jorge Martínez, "Aspar", pilot de motociclisme, quatre vegades campió del món.
 Història: 
 Aspar (númida), militar númida.
 Flavi Ardabur Aspar, militar assassinat a Constantinoble el 471.
 Asfar ben Shiroya, general daylamita, fill de Sheroe.